Agente Especial Oso

Localidades

El Oso

Oso (Washington)

Veja também
Osso

Desambiguação
Desambiguações de topônimos